The Scarlet Letter kan henvise til:

Litteratur 
 The Scarlet Letter, en roman fra 1850 af Nathaniel Hawthorne, udgivet på dansk som Det flammende bogstav
 The Scarlet Letters, en roman fra 1953 ved Ellery Queen

Film 

 The Scarlet Letter (film fra 1908), en amerikansk stumfilm baseret på Hawthornes roman
 The Scarlet Letter (film fra 1911), en amerikansk stumfilm baseret på Hawthornes roman
 The Scarlet Letter (film fra 1913), en amerikansk stumfilm baseret på Hawthornes roman
 The Scarlet Letter (film fra 1917), en amerikansk film baseret på Hawthornes roman
 The Scarlet Letter (film fra 1920), en amerikansk film baseret på Hawthornes roman
 The Scarlet Letter (film fra 1922), en britisk film baseret på Hawthornes roman
 The Scarlet Letter, en amerikansk film fra 1926 instrueret af Victor Sjöström, udgivet på dansk som Det flammende bogstav (film fra 1926) baseret på Hawthornes roman
 The Scarlet Letter (film fra 1934), en amerikansk film
 The Scarlet Letter (film fra 1973), en tysk film (originaltitel Der Scharlachrote Buchstab) af Wim Wenders baseret på Hawthornes roman
 The Scarlet Letter (tv-serie), en tv-mini serie fra 1979 baseret på Hawthornes roman
 The Scarlet Letter, en amerikansk film udgivet på dansk som Det flammende bogstav (film fra 1995) baseret på Hawthornes roman
 The Scarlet Letter (film fra 2004), en sydkoreansk film
 The Scarlet Letter (film fra 2015), en film instrueret af Elizabeth Berry baseret på Hawthornes roman